Станисла́в Гу́сев:
 Гусев, Станислав Дмитриевич (1937—2012) — советский и российский дирижёр и хормейстер.
 Гусев, Станислав Сергеевич (род. 1939) — российский учёный-философ и поэт, педагог.